Kruja – comune albanese situato nella Prefettura di Durazzo
 Arsid Kruja – calciatore albanese
 Mustafa Merlika Kruja – politico albanese